Znamiensk – miasto w Rosji, w obwodzie astrachańskim
 Znamiensk – osiedle w Rosji, w obwodzie kaliningradzkim